In 2009 werd de zesde editie van de Copa FGF gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul, de alternatieve naam voor de competitie dit jaar was Copa Arthur Dallegrave. De competitie werd georganiseerd door de FGF en werd gespeeld van 15 augustus tot 29 november. Internacional werd kampioen. 

Doordat het grote Internacional de titel won werd deze club niet afgevaardigd naar de Recopa Sul-Brasileira 2009, maar vervangen door Porto Alegre, de kampioen van de tweede klasse. Verliezend finalist Ypiranga plaatste zich voor de Copa do Brasil 2011.

Eerste fase

Groep 1

Groep 2

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Copa FGF
FGF Copa